Ez a szócikk tartalmazza a 2012-es Porsche Tennis Grand Prix páros mérkőzéseit.

A címvédő a harmadik kiemelt Sabine Lisicki–Samantha Stosur-kettős volt. Lisicki a néhány héttel korábban tartott charlestoni versenyen elszenvedett sérülése miatt ezúttal nem indult el a tornán.

A győzelmet az ötödik kiemelt Iveta Benešová–Barbora Záhlavová-Strýcová-páros szerezte meg, a döntőben 6–4, 7–5-re legyőzve a hazai pályán versenyző Julia Görges–Anna-Lena Grönefeld-kettőst. A két cseh játékosnak ez volt a tizedik közösen megszerzett páros WTA-diadala, 2008-ban Stockholmban, 2009-ben Luxembourgban, 2010-ben Párizsban, Monterreyben és Tokióban, 2011-ben pedig Sydney-ben, Monterreyben, Barcelonában, valamint Luxembourgban diadalmaskodtak.

Görges és Grönefeld harmadik közös döntőjüket játszották, 2010-ben Koppenhágában nyertek, 2011-ben pedig veszítettek a linzi verseny fináléjában. Grönefeld a második döntőjét vívta 2012-ben, februárban a horvát Petra Martićcsal az oldalán kapott ki a párizsi premier torna utolsó mérkőzésén.

Kiemeltek
 Květa Peschke /  Katarina Srebotnik (elődöntő)
 Szánija Mirza /  Flavia Pennetta (Pennetta csuklósérülése miatt visszaléptek)
 Peng Suaj /  Jelena Vesznyina (első kör)
 Natalie Grandin /  Vladimíra Uhlířová (első kör)
 '''Iveta Benešová /  Barbora Záhlavová-Strýcová (győztesek)

Főtábla
 WC = szabadkártyások
 R = feladták
 w/o = az ellenfél visszalépett
 ALT = helyettesek

Eredmények

Jegyzetek

Források
 Eredmények

P